Нико́ла Павари́ни (; 24 февраля 1974, , Италия) — итальянский футболист, вратарь.

Карьера 
Паварини начал футбольную карьеру в «Брешии». В основном составе команды он дебютировал в сезоне 1996/97. До 2000 года итальянский вратарь трижды был в аренде: он играл за «Пергокрему» из Серии С2, за «Гуальдо» и «Чезену» из Серии С1.

Летом 2001 года Паварини перешёл в клуб «Ачиреале». В нём вратарь провёл два сезона, после чего перебрался в «Ливорно», где заменил ушедшего в аренду Марко Амелию. Летом 2004 года Никола Паварини подписал контракт с «Реджиной», которая выступала в высшем дивизионе страны. За два сезона вратарь провёл 42 матча в Серии А. В июне 2006 года Паварини перешёл в другой клуб итальянского чемпионата — «Сиену», но ни разу не выходил на поле в его составе. В январе 2007 года он был арендован командой «Лечче», игравшей в Серии B.

В августе 2007 года Никола Паварини подписал контракт с «Пармой». В 2008 году после ухода из команды Луки Буччи он стал основным вратарём в команде. В сезоне 2008/09 Паварини помог «Парме» подняться из Серии В в Серию А, проведя за клуб 38 матчей. Но с приходом в команду Антонио Миранте в сезоне 2009/10 он потерял место в основе. Сейчас Паварини является запасным вратарём «Пармы».

Достижения 
 «Брешиа»
 Победитель Серии В: 1997

 «Ливорно»
 3-е место в Серии В: 2004

 «Парма»
 2-е место в Серии В: 2009

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Пергокрема»
Игроки ФК «Гуальдо»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Ачиреале»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Парма»